Kalevala – poema epico
 Kalevala – città della Russia
 1454 Kalevala – asteroide della fascia principale
 Paperino alla ricerca di Kalevala – storia a fumetti Disney